The Players ist der Name

 des New Yorker Players Clubs und dessen Club-Haus
 einer britischen Band, siehe The Players (Band)
 einer japanischen Fusionband, siehe The Players (Fusionband)
 einer Oper von Juraj Beneš, siehe The Players (Oper)
 der Players Championship, eines Turniers auf der PGA Tour

Mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte heißen:
 The Players (Michigan), ID-Nr. 87000920
 The Players (New York), ID-Nr. 66000549

Player’s ist Teil von Markennamen des Tabakproduzenten John Player.